Villagers (band) - Ierse band
 Villagers (album) - album van Zoogz Rift
 The Villagers - film uit 2018 van Lim Jin-sun
 Virtual Villagers - videogame serie van Last Day of Work
 Obligatory Villagers - album van Nellie McKay